Robin Haase era o atual bicampeão, mas perdeu nas semifinais para Marcel Granollers. Granollers conquistou o título, derrotando Juan Mónaco na final por 0-6, 7–6(7–3), 6–4.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente a segunda rodada

 Philipp Kohlschreiber (Segunda rodada)
 Juan Mónaco (Final)
 Fernando Verdasco (Quartas de final)
 Jürgen Melzer (Segunda rodada)

<li>  Carlos Berlocq (Primeira rodada)
<li>  Roberto Bautista-Agut (desistiu)
<li>  Albert Montañés (Semifinais)
<li>  Marcel Granollers (Campeão)
</ol>

Chave

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Marcel Granollers
| RD1-score1-1=7<sup>7
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Robin Haase
| RD1-score2-1=6<sup>0
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=7
| RD1-team3= Albert Montañés
| RD1-score3-1=6<sup>2
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Juan Mónaco
| RD1-score4-1=7<sup>7
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Marcel Granollers
| RD2-score1-1=0
| RD2-score1-2=7<sup>7
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Juan Mónaco
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6<sup>3
| RD2-score2-3=4
}}

Metade superior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Sergiy Stakhovsky (Primeira rodada)
  Dušan Lajović (Primeira rodada)
  Andrej Martin (Primeira rodada)
  Jan Hájek (Qualificado)

<ol start="5">
<li> Antonio Veić (Qualificado)
<li> Dustin Brown (Segunda rodada)
<li> Jan Hernych (Primeira rodada)
<li> Facundo Bagnis ''(Primeira rodada)

Qualificados

 Martin Fischer
 Antonio Veić

<li> Dennis Novak
<li> Jan Hájek

Lucky losers
 Aldin Šetkić

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S